

Biografia 
Era figlia di Alboino della Scala, signore di Verona e della prima moglie Caterina Visconti.

Sposò in prime nozze nel 1316 Rizzardo III da Camino, dal quale ebbe tre figli:
 Caterina
 Ricciarda, sposò Andrea Pepoli di Bologna
 Beatrice (?-1388), sposò Aldobrandino III d'Este

Sposò in seconde nozze nel 1340, per mantenere le alleanze con i potenti del tempo, Ugolino Gonzaga, futuro co-signore di Mantova e morì nello stesso anno senza eredi. Venne sepolta nella cattedrale di san Pietro a Mantova.

Ascendenza

Note

Bibliografia
  .

Collegamenti esterni 

Verde
Della Scala
Della Scala
Della Scala